Шана се може односити на:

 Насеље је и општину Шана у региону Рона-Алпи у источној Француској
 Глумицу Душанку Цвијовић, познатој по надимку Шана